Арабоджагы () — село в Пиркекинском административно-территориальном округе Агдашского района Азербайджана.

Этимология 
Название происходит от этнонима «араб» и слова «оджаг» (). Село названо так из-за расположенного неподалеку одноимённого святилища.

История 
Село Араб-оджаги в 1913 году согласно административно-территориальному делению Елизаветпольской губернии относилось к Шекилинскому сельскому обществу Арешского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Халдан Нухинского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Кошаковагский сельсовет в Агдашском районе Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Арабоджагы входило в Кошаковагский сельсовет Агдашского района Азербайджанской ССР. Позже село передано в состав Пиркекинского сельсовета.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри нового Арабоджагинского административно-территориального округа был учрежден Арабоджагинский муниципалитет Агдашского района. В 2014 году муниципалитет вместе с АТО был упразднен, а территория передано Пиркекинскому муниципалитету.

География 
Арабоджагы расположены на берегу Верхне-Ширванского канала.

Село находится в 4 км от центра муниципалитета Пиркекя, в 13 км от райцентра Агдаш и в 251 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Ляки.

Село находится на высоте 85 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе проживало 406 человек, все — азербайджанцы, по вероисповеданию — мусульмане-сунниты.

Население преимущественно занимается растениеводством и животноводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,9 °C. В селе семиаридный климат.

Инфраструктура 
В советское время близ села располагалась молочно-товарная форма.

В селе расположены средняя школа, мечеть, больница, амбулатория, библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Агдашского района